Леслі Педлі (; 19 травня 1930 — 27 листопада 2018) — австралійський ботанік.

У період з 1971 по 1972 рік був співробітником по зв'язку з Королівськими ботанічними садами в К'ю. Спеціалізується на рослинах роду акація.

На честь Леслі Педлі названі такі види рослин:
 Амарантові: Ptilotus pedleyanus Benl & H.Eichler
 Byttneriaceae: Androcalva pedleyi (Guymer) C.F.Wilkins & Whitlock
 Бобові: Racosperma pedleyi (Tindale & Kodela) Pedley
 Сапіндові: Diploglottis pedleyi S.T.Reynolds
 Sterculiaceae: Commersonia pedleyi Guymer

Види акацій, описані Педлі 

 Acacia acrionastes
 Acacia adenogonia
 Acacia adoxa
 Acacia albizioides
 Acacia ammophila
 Acacia aprepta
 Acacia arbiana
 Acacia argyrotricha
 Acacia armillata
 Acacia atopa
 Acacia barakulensis
 Acacia blakei
 Acacia brachycarpa
 Acacia brassii
 Acacia burbidgeae
 Acacia calantha
 Acacia caroleae
 Acacia chippendalei
 Acacia clelandii
 Acacia concurrens
 Acacia convallium
 Acacia crassa
 Acacia cretata
 Acacia deuteroneura
 Acacia ditricha
 Acacia ensifolia
 Acacia everistii
 Acacia filipes
 Acacia fleckeri
 Acacia gittinsii
 Acacia gordonii (Tindale) Pedley
 Acacia grandifolia
 Acacia handonis
 Acacia helicophylla
 Acacia hendersonii
 Acacia hockingsii
 Acacia holotricha
 Acacia hubbardiana 
 Acacia hyaloneura
 Acacia hylonoma
 Acacia islana
 Acacia ixodes
 Acacia jackesiana
 Acacia johannis
 Acacia johnsonii
 Acacia laccata
 Acacia lacertensis
 Acacia latisepala
 Acacia lazaridis
 Acacia legnota
 Acacia leiocalyx (Domin) Pedley
 Acacia leptoloba
 Acacia longipedunculata
 Acacia maconochieana
 Acacia maranoensis
 Acacia meiosperma
 Acacia melleodora
 Acacia melvillei
 Acacia microcephala
 Acacia microsperma
 Acacia mimula
 Acacia nesophila
 Acacia ommatosperma
 Acacia orites
 Acacia orthotricha
 Acacia perryi
 Acacia petraea
 Acacia polifolia
 Acacia proiantha
 Acacia pubifolia
 Acacia pubirhachis
 Acacia racospermoides
 Acacia resinicostata
 Acacia saxicola
 Acacia scopulorum
 Acacia sericoflora
 Acacia simplex (Sparrm.) Pedley
 Acacia solenota
 Acacia spania
 Acacia striatifolia
 Acacia tenuinervis
 Acacia tephrina
 Acacia tindaleae
 Acacia wetarensis
</div>

Примітки

Посилання 
 IPNI Author Details — Pedley, Leslie (1930-) 
  Портрет Леслі Педлі на сайті Австралійського національного ботанічного саду

Австралійські ботаніки
Автори ботанічних таксонів